Алльсвенскан 2023 () — 99-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартует 1 апреля и завершится 12 ноября 2023 года. В чемпионате будут принимать участие 16 команд. Чемпионский титул будет защищать «Хеккен».

Клубы-участники 
Участие в чемпионате будут принимать 16 команд. Четыре клуба представляют Стокгольм, два клуба — Гётеборг, одним клубом представлены Бурос, Варберг, Вернаму, Дегерфорс, Кальмар, Мальмё, Норрчёпинг, Уппсала, Хальмстад и Хеллевик.

Изменения 
По итогам прошлого сезона в Суперэттан выбыли клубы:
 «Хельсингборг», занявший 15-е место. Вылетел спустя один сезон.
 «Сундсвалль», занявший 16-е место. Вылетел спустя один сезон.

По итогам Суперэттана в Алльсвенскан вышли клубы:
 «Броммапойкарна», занявшая 1-е место. Вышла спустя четыре сезона.
 «Хальмстад», занявший 2-е место. Вышел спустя один сезон.

Клубы и стадионы

Тренерские изменения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Профиль турнира на сайте uefa.com 
 Профиль турнира на сайте soccerway.com 

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2023 году
Швеция